Онуфриенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Онуфриенко, Григорий Денисович (1916—1998) — Герой Советского Союза.
 Онуфриенко, Дмитрий Александрович (род. 1980) — российский легкоатлет.
 Онуфриенко, Сергей Борисович (род. 1985) — украинский гандболист.
 Онуфриенко, Юрий Иванович (род. 1961) — лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации.